East Hamilton ist der Name mehrerer

Orte in den Vereinigten Staaten:
 East Hamilton (New York), im Madison County
 East Hamilton (Ohio), im Butler County
 East Hamilton (Texas), im Shelby County